Arosa puede referirse a los siguientes topónimos:

 Isla de Arosa, isla y municipio de la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia (España).
 Ría de Arosa, ría de la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia (España).
 Villagarcía de Arosa, ciudad y municipio de la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia (España).
 Villanueva de Arosa, municipio de la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia (España).
 Son Arosa (C.P. 07143), localidad de las Islas Baleares (España).
 Arosa, freguesia de Guimarães (Portugal).
 Arosa, comuna del cantón de Grisones (Suiza).

Además, puede hacer referencia a:
 Arosa Sociedad Cultural, equipo de fútbol español de la ciudad de Villagarcía de Arosa.
 SEAT Arosa, modelo de automóvil producido por la marca española SEAT entre los años 1997 y 2004.